Wallfahrtskirche Maria Schutz steht für:

 Wallfahrtskirche Maria Schutz am Bründl in Bad Leonfelden, Mühlviertel, Oberösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Schutz in Maria Schutz, Gemeinde Schottwien, Niederösterreich, siehe Maria Schutz #Geschichte und Sehenswürdigkeiten
 Wallfahrtskirche Maria Schutz in Bad Griesbach, Bayern, siehe Maria Schutz (Bad Griesbach)